Noiret ist der Familienname folgender Personen:
 Irene de Noiret (1896–1984), ungarisch-deutsche Kabarettistin und Chansonsängerin
 Roger Noiret (1895–1976), französischer General; Oberbefehlshaber in Deutschland
 Christian Noiret (* 1959), belgischer Politiker
 Hippolyte Noiret (1864–1888), französischer Mittelalterhistoriker
 Joseph Noiret (1927–2012), belgischer Künstler
 Philippe Noiret (1930–2006), französischer Schauspieler
 Louis Émile Noiret (1879–1944), französischer General
 Michèle Noiret (* 1960), belgische Tänzerin und Choreographin 
 Xavier Noiret-Thomé (* 1971), französischer Maler

Noiret bezeichnet:
 Noiret (Rebsorte), US-amerikanische Rebsorte